Skepptuna kan syfta på:
Skepptuna socken – i Uppland Sigtuna kommun
 Skepptuna landskommun – var en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1967
 Skepptuna församling – en församling i Märsta pastorat i Uppsala stift
 Skepptuna kyrka – en kyrkobyggnad i Skepptuna i Uppsala stift
 Skepptuna distrikt – ett distrikt i Sigtuna kommun och Stockholms län 2016–